Standardkessel steht für:

 Standardkessel, Hersteller von Kraftwerksanlagen
 VKK Standardkessel Köthen, Hersteller von Großwasserraumkesseln
 Lurgi Lentjes Standardkessel, Standardkessel Lentjes-Fasel, ehemalige Unternehmen, siehe Lentjes und o. g. Unternehmen
 GeBeWe Standardkessel Transfergesellschaft, eine Auffanggesellschaft nach dem Konkurs der Deutschen Babcock
 SAR-Standardkessel, Dampflokomotivkessel der South African Railways (SAR)